Junos steht für:

 Junos OS, ein von Juniper Networks entwickeltes Betriebssystem.
 JUNOS – Junge liberale NEOS, den Jugendverband der österreichischen Partei Neos.